Чемпионат Германии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится с 1891 года.

Призёры 

Соревнования по конькобежному спорту в Германии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту